Jesús Larrañaga Lizarralde (Mondragón, Guipúzcoa, España; 18 de noviembre de 1926 - ; 7 de mayo de 2004) fue uno de los cinco fundadores en 1956 de la primera empresa industrial cooperativa de la Corporación Mondragon.

Biografía 
Jesús Larrañaga nació en Mondragón (Guipúzcoa) el 18 de noviembre de 1926. Sus padres fueron Alejo Larrañaga y Prisca Lizarralde, se casó con Carmen Galdós el 20 de octubre de 1956, y tuvieron cuatro hijas.

Entró en 1940 en la empresa más grande de Mondragón y de todo el Valle del Alto Deba, la Unión Cerrajera S.A., través de su Escuela de Aprendices, donde conoció el año siguiente como profesor al Padre José María Arizmendiarrieta, el ideólogo y promotor de las cooperativas. Compaginando siempre en formación dual el trabajo con los estudios, en julio de 1945 terminó los cursos de Oficial Industrial Mecánico. Fue uno de los once alumnos seleccionados por Arizmendiarrieta para proseguir sus estudios en la nueva Escuela Profesional de Mondragón, examinándose por libre en Zaragoza, donde en 1952 obtuvo el título de Perito Industrial Mecánico. Para completar su formación, en los meses de verano de 1965 y 1966 participó con otros directivos cooperativistas en cursos especiales de Ciencias Empresariales, impartidos por profesores de la Facultad de Sarriko de Bilbao de la Universidad del País Vasco.

Trayectoria profesional 
Desde 1940 a 1954, compaginó sus estudios con el trabajo como técnico proyectista en la Unión Cerrajera de Mondragón, siendo a su vez los últimos años profesor de la Escuela de Aprendices. A finales de 1954 se desplazó a Oviedo a trabajar en la empresa Vetusta, S.A., volviendo a instancias de Arizmendiarrieta para crear en 1956 la primera cooperativa industrial ULGOR, denominada posteriormente Fagor Electrodomésticos.
 
Toda su vida laboral posterior estuvo vinculada a las cooperativas, siendo Director Comercial (1955-1963) y Director Gerente (1963-64 y 1970-1981) de Fagor Electrodomésticos, Director (1964-69) de la División Empresarial de Laboral Kutxa, Director de Operaciones Internacionales (1981-1991) del Grupo Fagor, y desde 1991 hasta su jubilación Asesor de la Corporación Mondragon.

Durante su etapa profesional en Fagor Electrodomésticos fue Presidente de ANFEL (Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos) y miembro de ANIEL (Asociación Nacional de Industrias Electrónicas). Y durante su etapa en el Grupo Fagor fue uno de los fundadores y el primer Presidente de AENOR ( Asociación Española de Normalización y Certificación), y miembro del Consejo Económico y Socia] de la CEE.

Aportación cooperativa 
Del grupo de fundadores de la primera cooperativa fue quien primero conectó con el mundo comercial exterior y el mercado. Estaba abierto hacia la innovación, y tenía gran confianza en el futuro como actitud vital.  Por su intuición y capacidad de relaciónarse, fue capaz de diseñar las claves de la comercialización de electrodomésticos, en un entorno monocorde de técnicos. Trabajador y audaz, tenía una gran capacidad para empatizar con todos, bien fuesen los clientes más importantes o los operarios de la cadena de montaje.

Guiado por su espíritu innovador y su curiosidad intelectual, redactó el primer Manual de Valoración cooperativo de puestos de trabajo cooperativo. A partir de su equilibrio emocional, ayudó a elevar la moral en trances empresariales comprometidos, y a relativizar tanto los fracasos como los éxitos. Habiéndose formado para tareas tecnológicas, sus aficiones se aproximaban más al cultivo del conocimiento de las letras, del ensayo, y de la vida de reflexión. Lector y escritor perseverante, se prodigaba también en dar conferencias para divulgar el mensaje cooperativo con sus experiencias de la vida social, de la economía y de la empresa.

Viajó por todo el mundo con audacia y humildad, siendo fuera la personificación del cooperativismo de Mondragón. En 1986, al cruzar el umbral de los 60 años escribió “Sin duda lo más difícil de la condición humana es aceptar vivir como los demás, cuando se puede, a título personal, aspirar al triunfo y a la acumulación.”

Véase también 
 Corporación Mondragon

Referencias

Bibliografía 

 Buscando un camino. Don José María Arizmendiarrieta y la experiencia cooperativa de Mondragón. Laboral Kutxa, 1981.
 El cooperativismo de Mondragón. Interioridades de una utopía. Azatza, 1998.

Enlaces externos 
 Asociación Amigos de Arizmendiarrieta
 Fundación Arizmendiarrieta

Empresarios del País Vasco
Mondragón Corporación Cooperativa